Plaats in Indonesië
 Pulorejo (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Pulorejo (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Pulorejo (Dawar Blandong), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Pulorejo (Ngoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Pulorejo (Tembelang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java